Итака има више значења:
 Итака, острво у Јонском мору које припада Грчкој
 Итака (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Итака (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Итака (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Итака (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо